Sausage (salsiccia in lingua inglese) può indicare:

 Sausage – gruppo musicale statunitense
 Sausage Software – software australiano